Filetto ima više značenja:
 Filetto, Ancona
 Filetto, Chieti
 Filetto, L'Aquila
 Filetto, Ravenna